Беристаин има више значења:

 Беристаин (Авазотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Беристаин (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику